Тасбогет () (ранее Тасбугет) — посёлок городского типа в Кызылординской области Казахстана. Подчинён администрации города Кызылорда.

Посёлок расположен в 9 км к юго-востоку от центра Кызылорды, на правом берегу Сырдарьи. В советское время Тасбугет являлся административным центром Сырдарьинского района, позже районный центр был перенесён в посёлок Теренозек.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 16922 человека (8896 мужчин и 8026 женщин). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживало 18875 человек (9437 мужчин и 9438 женщин).

На начало 2019 года, население посёлка составило 30675 человек (15212 мужчины и 15463 женщины).

Известные уроженцы, жители 
Улжан Маликайдаркызы Байбосынова (каз. Ұлжан Мәлікайдарқызы Байбосынова; 1973, Тасбогет, Сырдарьинский район, Кызылординская область, КазССР, СССР) — казахская поэтесса и исполнительница фольклорной музыки.

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article109083.html Тасбугет] в БСЭ
 [mapl41.narod.ru/map2/index30.html Тасбугет на топографической карте]

Населённые пункты городской администрации Кызылорды
Посёлки городского типа Казахстана